Sturm und Drang est un mouvement à la fois politique et littéraire allemand.
 Sturm und Drang est également un courant musical lié au mouvement précédent.
  ou Tempête et passion est la pièce de Friedrich Maximilian Klinger qui a donné son nom au mouvement.
 Sturm und Drang est un groupe de musique finlandais.